Кобзарёвка, до ВОСР Браговка () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321283001. Население по переписи 2001 года составляло 271 (126/145 м/ж) человек.

До 2020 года село являлось административным центром Кобзарёвского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла
Дани́льчин Кут,
До́лжик,
За́йцевка,
Катричо́вка,
Козаче́нковка и
Шейки.

Географическое положение 
Село Кобзарёвка находится на расстоянии в 2 км от сёл Шейки, Данильчин Кут, Козаченковка, Зайцевка и Должик.

По селу протекает пересыхающий ручей, на котором сделаны запруды.

История 
 1670 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Кобзаревке были 83 двора, сельсовет и две ветряные мельницы.

Экономика 
 В селе при СССР была молочно-товарная ферма.
 Частное сельхозпредприятие "Кобзаревское".
 Агровек, ООО.

Объекты социальной сферы 
 Кобзаревский фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов РККА. Похоронены 113 павших воина.
 Памятный знак воинам-односельчанам.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района